Gerhard von Lohn ist der Name folgender Personen:

* Gerhard I. von Lohn († nach 1092), Graf der Herrschaft Lohn 
 Gerhard II. von Lohn († 1152), Graf der Herrschaft Lohn 
 Gerhard III. von Lohn  (* um 1180; † um 1225), Graf der Herrschaft Lohn
 Gerhard von Lohn (Domdechant) (* im 13. Jahrhundert; † 25. November 1300), Domdechant in Münster